Innendekoration bezeichnet

allgemein
 die Aufgaben eines Raumausstatters

Zeitschriften:

 Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für Innendekoration, Titel bereits 1890 auf Innendekoration vereinfacht, mit Titel-Ergänzungen wie Das behagliche Heim und mein Heim, mein Stolz von 1890 bis 1944 erschienene Zeitschrift für die gesamte Wohnungskunst in Bild und Wort
 Innendekoration und Lederwaren, 1956 bis 1965 erschienene Fach-„Zeitschrift für Polsterer, Tapezierer, Sattler, Täschner“